Dölling ist der Familienname folgender Person:

 Beate Dölling (* 1961), deutsche Kinder- und Jugend-Schriftstellerin, zuvor Hörfunk-Journalistin
 Dieter Dölling (* 1952), deutscher Rechtswissenschaftler und Kriminologe
 Carl Valentin Dölling (* im 18. Jh.–1839), deutscher Kommunalpolitiker
 Emmi Dölling (1906–1990), deutsche Journalistin, Chefredakteurin und SED-Funktionärin in der DDR
 Hans-Wolrad Dölling (* 1916), deutscher Brigadegeneral der Luftwaffe der Bundeswehr
 Irene Dölling (* 1942), deutsche Soziologin und seit 2008 emeritierte Professorin für Frauenforschung
 Karl Dölling (1922–1986), deutscher Politiker (CDU)
 Rudolf Dölling (1902–1975), deutscher Generalmajor der Nationalen Volksarmee der DDR, sowie Botschafter in der UdSSR
 Werner Dölling (* 1940), deutscher Turner

Dölling ist der Ortsname von:
 Dölling (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Dölling bezeichnet außerdem:
 Dölling und Galitz Verlag, ein Buchverlag mit Sitz in München und Hamburg

Siehe auch:
 Döllingen
 Dolling